Ле́йб-гва́рдия ( от  «тело» +  «защита, охрана», от старого германского Wardian — стеречь, оборонять) — почётное наименование отборных воинских частей, предназначенных для защиты и охраны особы и местопребывания монарха. 

Ле́йб — состоящий при особе государя, окольный, окольничий. Лейб-гвардию не следует путать с современными телохранителями и иными гвардиями (охраной). Помимо традиционных боевых и караульных задач, лейб-гвардия исполняет церемониальную функцию, принимая участие в парадах, шествиях и торжественных выездах. В связи с этим особое внимание уделяется внешнему виду личного состава формирования. При отборе личного состава формирования предпочтение отдаётся высоким, отличного сложения новобранцам. Существовали даже своего рода «экстерьерные» градации. Например, в Российской империи в Преображенский полк брали самых высоких и русоволосых рекрутов, в Семёновский полк принимали блондинов, в Измайловский — брюнетов. В конногвардейских полках значение придавали не только цвету волос лейб-гвардейцев, но и даже масти лошадей: в Кавалергардском полку служили блондины на гнедых лошадях, в Кирасирском Его Величества — рыжие на рыжих лошадях.

История возникновения 
Термин «Гвардия» впервые был введён в употребление в Италии, в эпоху борьбы гвельфов и гибеллинов, а отряды личной охраны, по своему назначению сходные с лейб-гвардией, существуют в армиях мира ещё с античных времён. Прообразом лейб-гвардии была вооружённая свита, состоявшая из отборных воинов, связанных с правителем (монархом) узами личной преданности: «дружина царских любимцев» гетайры Александра Македонского, персидские «бессмертные» (первая тысяча которых была личной охраной царя), древнеримские преторианцы (Мария и римских императоров) и позднее , дружины средневековых феодалов. Функции лейб-гвардии при византийских императорах исполняли варяжские наёмники, а при особе римского папы (и при многих европейских дворах) — швейцарские гвардейцы.

Русское царство и Российская империя 

В Русском царстве и Российской империи лейб-гвардия появилась при Петре I. Ядро будущей лейб-гвардии составили бывшие «потешные» полки Семёновский (есть сведение, что он уже в 1698 году именовался Семеновской лейб-гвардией) и Преображенский, офицеры и солдаты которых набирались и обучались лично Петром и были ему беззаветно преданны. Уже с 1700 года оба полка официально именовались лейб-гвардейскими.

Впоследствии численность русской лейб-гвардии значительно выросла и состав её расширился. В Вооружённых силах империи название Лейб также придавалось к наименование тех армейских полков, коих шефом государь был до воцаренья своего, например лейб-бородинский полк. Формирование его величества, эскадрон и рота, счётом первые, в каждом полку — Лейб-эскадрон, лейб-рота.

Зарубежье

Англия, Британия 
На сегодняшний день Британской гвардией могут быть названы следующие части:

 в составе пяти пехотных полков:
 Гренадерская гвардия 
 Колдстримская гвардия
 Шотландская гвардия 
 
 Валлийская гвардия

Гвардейская Дворцовая кавалерия в составе двух полков:
 Собственно Лейб-гвардия
 Королевские и Синие.

Телохранители британского монарха в составе трёх церемониальных подразделений:
 Корпус офицеров почётного эскорта.
 , отдельным подразделением внутри которой являются йомены-надзиратели (Тауэра) или бифитеры. 
  (Шотландские телохранители королевы).

Полки гвардейской дивизии и дворцовой кавалерии совмещают церемониальные и боевые функции; первые из них в боевых условиях являются мотопехотными, тогда как вторые — бронетанковыми разведывательными. Телохранители британского монарха состоят из заслуженных ветеранов армии, однако телохранителями монарха являются только номинально — в действительности, эту функцию выполняют квалифицированные сотрудники  Службы столичной полиции.

Исторически существовали и другие гвардейские части, например Гвардейский пулемётный полк.

Франция 
По примеру англичан, королевская охрана из конных сержантов (Sergents d’armes) появилась при дворе Филиппа II Августа. Во время Столетней войны при Карле VII Валуа на смену конной дружине пришёл корпус пеших гвардейцев, начало которому положила рота шотландских лучников. Новая гвардия получила название Garde du Corps ().

После Великой Французской революции королевская гвардия была упразднена, но вновь учреждена Наполеоном I сначала в виде Консульской гвардии, а с 1804 года уже как Императорская гвардия (т.наз. «Старая гвардия»).

Германия 
По примеру французский королей бранденбургский курфюрст Фридрих III в 1692 году учредил личную гвардию под названием Garde du Corps. До него в Германии были приняты термины  («приближённая охрана») и  («верховые слуги»). Примерно тогда же в германских государствах и Австро-Венгрии получил распространение термин лейб-гвардия (например, австро-венгерская Императорская и королевская лейб-гвардейская пехотная рота, ).

Именно немецкая терминология с XVIII века закрепилась в русской военной традиции, в том числе в форме приставки лейб- в наименовании воинской части: лейб-регимент, лейб-кампания, лейб-кирасиры и пр.

Современность 
В современную эпоху лейб-гвардейские формирования по-прежнему существуют в армиях большинства монархий. Подобные формирования, сочетающие охранные и церемониальные функции, имеются и в странах с республиканским строем, в том числе в Российской Федерации - (Президентский полк) и полк имена Ахмата Кадырова.

См. также 

 Советская гвардия
 Бостанджи
 Швейцарская гвардия

Примечания

Литература 
 Philip Mason. Pillars of Monarchy, ISBN 0-7043-2424-5
 Военный энциклопедический словарь. — : Военное издательство, 1984.
 
 Вахрушев М. Н. История 101-го пехотного Пермского полка. 1788—1897 гг. — , 1897.
 Висковатов А. В. Хроника Российской Императорской армии. — , 1852.
 Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения Российских войск. — , 1901.
 Габаев Г. С. Роспись русским полкам 1812 года. — Киев, 1912.
 Зноско-Боровский Н. История Лейб-гвардии Измайловского полка. — , 1882.
 История Лейб-гвардии Егерского полка за 100 лет. 1796—1896 гг. — , 1896.
 Потто В. А. История Ахтырского полка. — , 1902.
 Судравский В. К. История Лейб-гвардии Гренадерского полка. — , 1906
 Сборник биографий Кавалергардов. — , 1901—1908.
 Смирнов Я. С. История 65-го пехотного Московского полка. 1642—1700—1890 гг. — Варшава, 1890.
 Хлопов М. Д. 52-й пехотный Виленский полк. — Тула, 1893.
 Чичерин А. К., Долгов С. Н., Афанасьев А. Н. История Лейб-гвардии Преображенского полка. — , 1883.
 Шустов В. Н. История 25-го драгунского Казанского полка. — , 1901.
 Анненков И. В. История лейб-гвардии Конного полка (1731—1848): в 4 ч. — Репринтное издание 1849 г. — : Альфарет, 2009.

Вооружённые силы
Военная история
Королевская гвардия
Гвардия